Ludwig von Ostau ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Ostau (Minister) (1663–1727), preußischer Staatsmann
 Ludwig von Ostau (Generalleutnant) (1835–1904), preußischer Generalleutnant